Historias del Kronen puede referirse a:
 Historias del Kronen, novela de 1994 del escritor español José Ángel Mañas.
 Historias del Kronen, película de 1995 del director español Montxo Armendáriz, basada en la novela anterior.